

Coromandel est une municipalité se situe dans l'État du Minas Gerais.

La côte de Coromandel est le nom donné à la frange maritime de l'État du Tamil Nadu.

Coromandel est une commune de l'île.

Nouvelle-Zélande 
 la péninsule de Coromandel située sur l'île du Nord.
 Coromandel, une localité située sur la péninsule du même nom.
 l' , la circonscription électorale correspondant à cette localité.
 la , un massif montagneux situé sur la péninsule du même nom.
 le parc forestier de Coromandel, une réserve floristique située sur la péninsule du même nom.

Le HMS Coromandel est le nom donné à deux navires de la Marine britannique.

Autres 
 Coromandel est un parfum de Chanel.

Homonymie de toponyme